Арбера́тс-Сийе́г () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64034.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к юго-западу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 55 км к западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 299 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 206 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 160 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 160 активных жителей работали 157 человек (84 мужчины и 73 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 46 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (1615 год).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи